Jméno a příjmení John Watson nosí více různých osob:

 John Watson (1878–1958) – americký psycholog
 John Watson (závodník) (* 1946) – britský automobilový závodník, pilot F1
 John Watson – fiktivní postava z díla Arthura Conana Doyla

Externí odkazy